Схе́дій () — у давньогрецькій міфології —

 учасник Троянської війни, якого вбив Гектор.
 один з женихів Пенелопи, був убитий Одісеєм.
 троянський воїн, який був убитий Неоптолемом.